Уискилко има више значења:

 Уискилко, Уискуилко (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уискилко, Лас Делисијас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику